Sveti Petar, svetac

Zemljopis 

Naselja u Hrvatskoj:
 Sveti Petar (Cres), gradsko naselje Cresa, Primorsko-goranska županija
 Sveti Petar (Mali Bukovec), naselje u općini Mali Bukovec, Varaždinska županija
 Sveti Petar (Mošćenička Draga), naselje u općini Mošćenička Draga, Primorsko-goranska županija
 Sveti Petar (Ogulin), gradsko naselje Ogulina, Karlovačka županija
 Sveti Petar (Sveti Filip i Jakov), naselje u općini Sveti Filip i Jakov, Zadarska županija
 Sveti Petar Čvrstec, naselje u općini Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija
 Sveti Petar Mrežnički, gradsko naselje Duge Rese, Karlovačka županija
 Sveti Petar Orehovec, naselje u općini Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija
 Sveti Petar u Šumi, naselje i općina u Istarskoj županiji
 Sveti Petar, Pula, poluotok i gradska četvrt u Puli

Zemljopisni oblici u Hrvatskoj:
 Sveti Petar (otok), otok u Jadranskom moru
 Sveti Petar (poluotok), poluotok u Makarskoj

no:St. Peter